Norrskenet kan syfta på:

Norrskenet (tidskrift) – en tidskrift utgiven 1898-1928 av Norrlands gymnasii-förbund
Norra skenet – en skulptur av Ernst Nordin och en symbol för Umeå universitet
Norrskenet AB – riskkaptialbolag för norra Lappland

Se även
 Norrsken (olika betydelser)